Tratado de desarme puede hacer referencia a alguno de los tratados internacionales sobre el tema de desarme o de control de armamentos, como por ejemplo:
 Tratado de No Proliferación Nuclear
 Acuerdos SALT
 START I
 START II
 SORT

Conferencia de desarme

No deben confundirse con el concepto de rendición, ni con los armisticios o tratados de paz firmados entre dos potencias beligerantes, ni con los procesos de paz en conflictos internos de un país, que suelen incluir la desmovilización, la entrega de armas o la destrucción de armamento.